Орошаемое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Орошаемое сельское поселение — входит в Дергачёвский район Саратовской области
 Орошаемое сельское поселение — входит в Питерский район Саратовской области